Бенні Нільсен ():
 Бенні Нільсен (1934–1994) — данський боксер, учасник Олімпійських ігор 1960 року.
 Бенні Нільсен ( 1951) — данський футболіст, володар Кубка кубків та Суперкубка УЄФА.
 Бенні Нільсен ( 1966) — данський плавець, срібний призер Олімпійських ігор 1988 року.